Víctor Martínez (1924-2017) – avvocato e politico argentino, vicepresidente dell'Argentina tra il 1983 e il 1989
 Victor Martinez (1954-2011) – scrittore statunitense
 Víctor Martínez (1973) – culturista dominicano
 Víctor Martínez (1978) – giocatore di baseball venezuelano